Taciba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taciba (ort), São Paulo, 
 Taciba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar